Infantka Blanka Portugalská (1192 – 17. listopadu 1240, Guadalajara) byla portugalská infantka, osmé dítě krále Sancha I. Portugalského a jeho ženy Dulce Aragonské. Byla paní z Guadalajary. Blanka byla spoluzakladatelkou a jeptiškou dominikánského kláštera v Coimbře. Je pohřbena v klášteře sv. Kříže v Coimbře.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Burgundsko-Portugalská
Blanka
Blanka
Zakladatelé klášterů
Pohřbení v klášteře Svatého kříže v Coimbře
Narození v roce 1198
Úmrtí 17. listopadu
Úmrtí v roce 1240
Ženy